И́горь Владимирович Ивано́в:
 Иванов, Игорь Владимирович (1937 — не ранее 2000) — председатель Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики, член Совета Федерации.
 Иванов, Игорь Владимирович (род. 1953) — советский и российский эстрадный певец.
 Иванов, Игорь Владимирович (род. 1970) — российский хоккеист.
 Иванов, Игорь Владимирович (род. 1964) — мирское имя митрополита Русской православной церкви Меркурия.
 Иванов, Игорь Владимирович (род. 1965) — российский политик, член Совета Федерации РФ.
 Иванов, Игорь Владимирович (псевд.: Игорь Инов; 1930—2003) — учёный-богемист, поэт, эссеист, переводчик.